Miguelturra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miguelturra (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Miguelturra (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar